Dans l’armée française de l’Ancien Régime, le nom de régiment Colonel-Général était attribué au régiment possédé par le colonel général d'une arme, infanterie ou cavalerie. Ce régiment avait alors le premier rang au sein de cette arme. Comme la charge de colonel général n'était pas toujours attribuée, le titre de régiment Colonel-Général n'était pas permanent.

Il existait également des , possédés par le mestre de camp général de chaque arme et qui avaient le second rang après les régiments Colonel-Général.

Infanterie
 Le régiment Colonel-Général renommé le   «  d'infanterie de ligne ».

Cavalerie
 Le régiment Colonel-Général cavalerie renommé le   «  de cuirassiers » ;
 Le régiment Colonel-Général dragons renommé le  «  de dragons »;
 Le régiment Colonel-Général hussards renommé le   «  de hussards ».